Van Halewyn ou Vanhalewyn est un nom de famille qui indique une provenance : Halewyn ou Halluin.

Variantes :
 Halewijn, Van Halewyn, Van Halewijn, Vanhalewyn, Vanhalewijn
 Alewijn, Van Alewijn
 Holewijn, Hollewijn

Patronyme

 Vincent Vanhalewyn (né en 1974), homme politique belge

Toponyme
 Halewyn (nl. Halewijn) est un hameau rural de la section de Tronchiennes dans la ville de Gand.
 Halluin (nl. Halewin ou Halewijn) est une commune française  de  la métropole lilloise, située dans le département du Nord (59) en région Hauts-de-France.